Клінтон () — англійське прізвище, відомі носії:

 Білл Клінтон
 Джордж Клінтон
 Гілларі Клінтон
 Челсі Клінтон

 Дінара Клінтон (Наджафова) (. 1989) — українська піаністка, лауреатка міжнародних конкурсів.

Клінтон (округ) — неоднозначність
 Клінтон — місто, штат Арканзас
 Клінтон — місто, штат Коннектикут
 Клінтон — місто, штат Іллінойс
 Клінтон — місто, штат Індіана
 Клінтон — місто, штат Айова
 Клінтон — місто, штат Кентуккі
 Клінтон — місто, штат Луїзіана
 Клінтон — місто, штат Мен
 Клінтон — місто, штат Массачусетс
 Клінтон — місто, штат Міннесота
 Клінтон — місто, штат Міссісіпі
 Клінтон — місто, штат Міссурі
 Клінтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Клінтон — місто в окрузі Клінтон, штат Нью-Йорк
 Клінтон — місто в окрузі Дачесс, штат Нью-Йорк
 Клінтон — місто, штат Північна Кароліна
 Клінтон — місто, штат Оклахома
 Клінтон — місто, штат Південна Кароліна
 Клінтон — місто, штат Теннессі
 Клінтон — місто, штат Юта
 Клінтон — місто в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Клінтон — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Клінтон — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Клінтон — селище в окрузі Ленаві, штат Мічиган
 Клінтон — селище, штат Небраска
 Клінтон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Клінтон — селище в окрузі Онейда, штат Нью-Йорк
 Клінтон — селище, штат Огайо
 Клінтон Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Клінтон Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Клінтон Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Клінтон Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Клінтон Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія
 Клінтон — селище в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Клінтон — переписна місцевість, штат Мен
 Клінтон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Клінтон — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Клінтон — переписна місцевість, штат Монтана
 Клінтон — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Клінтон — переписна місцевість, штат Вашингтон

Англійські прізвища